Poplar River signifie rivière Poplar en anglais, consultez cette page pour la liste des rivières portant ce nom.

Première Nation de Poplar River, une bande indienne du Manitoba
 Poplar River 16, la réserve de la Première Nation de Poplar River

Homonymie de toponyme